Uthina (griechisch ) ist:

 Uthina (Zeugitana), eine antike Stadt in der afrikanischen Provinz Zeugitana, südlich des heutigen Tunis bei der ehemaligen Oudna Airbase
 Titularbistum Uthina, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Uthina (Gattung), eine Gattung der Zitterspinnen (Pholcidae)